Aljoša Medja, slovenski hokejist, * 16. januar 1985, Jesenice.

Medja je kariero začel pri klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2001/02, pred sezono 2004/2005 je prestopil v Acroni Jesenice, med sezonama 2007/08 in 2010/11 pa je igral za HK Triglav Kranj. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu U18 in dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 17
| 1
| 2
| 3
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 0
| 2
| 2
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 5
| 2
| 7
|
| 24
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 19
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 18
| 3
| 6
| 9
|
| 50
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 33
| 2
| 5
| 7
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 32
| 7
| 5
| 12
|
| 160
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 19
| 5
| 5
| 10
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 2
| 6
| 8
|
| 85
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 31
| 4
| 7
| 11
|
| 36
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 8
| 2
| 10
|
| 45
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 24
| 4
| 3
| 7
|
| 14
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 648
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Triglav Kranj
Jeseniški športniki